Dinastia imperial romana, vegeu Gordià I, Gordià II i Gordià III.
 Poble de la Corduena, també esmentats com carducs (karducs o qarducs)